New Baden – villaggio dell'Illinois
New Baden – comunità non incorporata del Texas